Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2018 – piąte mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Odbyły się w formie szesnastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 28–29 kwietnia 2018 roku w Vichy.

Turniej po raz trzeci z rzędu rozegrano na Stade Darragon w Vichy i był on transmitowane w Internecie. Szesnaście uczestniczących zespołów rywalizowało w ramach jednej dywizji i rozstawione zostały w niej według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach. Miejsce Anglii, Szkocji i Walii zajęła wspólna drużyna Wielkiej Brytanii, nie zaproszono także zespołów spoza Europy. Zawody były także europejską kwalifikacją do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2018, z awansem przewidzianym dla jego triumfatora.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Czołowe dwa zespoły z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe walczyły zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie mecz finałowy składał się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Do finału rozegranych w ciągłym deszczu zawodów – bez straty choćby punktu – dotarły faworyzowane zespoły Francji i Wielkiej Brytanii. W nim wyraźnie lepsze, także i tym rywalkom nie pozwalając na zdobycie punktów, okazały się gospodynie mistrzostw.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2018
2018 w rugby union
2018 we Francji
Rugby union we Francji